Второ́й кабине́т еди́ной Индоне́зии () — правительство Индонезии, сформированное президентом Сусило Бамбангом Юдойоно 22 октября 2009 года, спустя два дня после его инаугурации на второй срок. Состав кабинета был оглашён Юдойоно 21 октября в 22:00 по индонезийскому времени; на следующий день члены кабинета были приведены к присяге. 18 октября 2011 года Юдойоно произвёл масштабную перестановку в кабинете.

Ключевые посты в кабинете получили представители пропрезидентской Демократической партии и её партнёров по коалиции — Партии справедливости и благоденствия, Партии национального мандата, Партии единства и развития, Партии национального пробуждения и партии Голкар. Также в состав кабинета вошли беспартийные деятели.

Полномочия Второго кабинета единой Индонезии истекли 27 октября 2014 года, после назначения новым президентом Индонезии Джоко Видодо Рабочего кабинета.

Состав кабинета

Должностные лица, связанные с кабинетом

Секретарь кабинета

Главы правительственных агентств

Заместители министров

Примечания 

Правительство Индонезии